Jeff Cunningham' (Montego Bay, 21 de agosto de 1976) é um futebolista profissional estadunidense, atacante, milita no Columbus Crew.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Naturais de Montego Bay
Norte-americanos de ascendência jamaicana
Futebolistas dos Estados Unidos
Futebolistas do Columbus Crew Soccer Club
Futebolistas do Colorado Rapids
Futebolistas do Real Salt Lake
Futebolistas do Toronto FC
Futebolistas do Football Club Dallas
Futebolistas do Comunicaciones Fútbol Club
Jogadores da Seleção Estadunidense de Futebol
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2002
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2003
Alunos da Universidade do Sul da Flórida